Процесс ( «продвижение» от  «двигаться вперёд») в управлении организацией — совокупность действий, повторяемых во времени, с конкретным началом и концом, целью которых является создание ценности для внешних и внутренних клиентов.
Математические модели и методы анализа процессов рассматриваются в Теории процессов.

Процессы в управлении подразделяются на:
 Бизнес-процесс;
 Операционный процесс;
 Организационный процесс;
 Технологический процесс;
 Бюджетный процесс.

Для описания различных видов процессов разработан международный стандарт ISA-95.

Примечания 

Управление процессами